El Mioceno tardío (también conocido como Mioceno superior ) es una subépoca informal del Mioceno que agrupa dos edades, Tortoniense y Messiniense. Duró desde hace 11,63 hasta 5,333 millones de años (Ma).

Referencias

Mioceno